Peter Janson ist der Name folgender Personen:

* Peter Janson (Rennfahrer) (* 1940), neuseeländischer Automobilrennfahrer 
 Peter Janson (Bassist) (* 1960), schwedischer Jazzbassist 
 Peter Janson (Gitarrist), US-amerikanischer Gitarrist 

Siehe auch:
 Horst W. Janson (auch Peter Janson; 1913–1982), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker, Kurator und Hochschullehrer
 Peter Jansen